Магомед Хайбулаевич Давудов (родился 22 января 1991 в Махачкале) — российский регбист, нападающий команды «Стрела». Аварец по национальности.

До регби занимался греко-римской борьбой 

Бронзовый призёр Чемпионата России в 2014 и 2015 году

Чемпион Кубка наций в составе сборной России по регби-15 в 2017 году

В январе 2020 года перешел в казанскую «Стрелу»

В сборной России дебютировал 15 марта 2014 года, в матче против Бельгии в Брюсселе.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на rugbyonline.ru
 Профиль на сайте РК «Кубань»

Регбисты России
Игроки РК «ВВА-Подмосковье»
Игроки РК «Богатыри»
Игроки сборной России по регби
Игроки РК «Стрела»